Socialistische Partij signifie « parti socialiste » en néerlandais. Différents partis politiques portent ce nom : 
 Socialistische Partij, Parti socialiste aux Pays-Bas.
 Socialistische Partij, parti socialiste créé en 1978 dans la Région flamande de la scission du Parti socialiste belge () ;
 Socialistische Partij Anders , nom pris par le Socialistische Partij en 2001 ;
 Vooruit , nom pris par le Socialistische Partij-Anders en 2021.

Parti socialiste (Pays-Bas)
Redirection en néerlandais